Békési Gyula (1924–2003) költő
 Békési Gyula (1930–2018) agrármérnök